Guinejská kuchyně může označovat národní kuchyni několika rozdílných států:

 Guinejská kuchyně, kuchyně Guineje (hlavní město Conakry)
 Kuchyně Guineje-Bissau
 Kuchyně Rovníkové Guineje
 Kuchyně Papuy Nové Guineje